Alleanza Democratica Nazionale –  movimento politico italiano sciolto nel 1954
 Alleanza Democratica Nazionale –  coalizione politica indiana guidata dal Bharatiya Janata Party
 Alleanza Democratica Nazionale – partito politico liberale fondato in Kuwait nel 1992